F.C. De Kampioenen (franchise), een overzichtspagina van de hele franchise
 F.C. De Kampioenen (televisieserie), een Vlaamse televisieserie
 F.C. De Kampioenen (stripreeks), een stripverhalenreeks gebaseerd op de televisieserie
 F.C. De Kampioenen: Kampioen zijn blijft plezant, filmproject gebaseerd op de televisieserie
 F.C. De Kampioenen 2: Jubilee General, filmproject gebaseerd op de televisieserie
 F.C. De Kampioenen 3: Forever, filmproject gebaseerd op de televisieserie
 F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma!, filmproject gebaseerd op de televisieserie
 F.C. De Kampioenen (voetbalclub), een fictieve voetbalclub uit bovenstaande werken

Zie ook 
 Lijst van afleveringen van F.C. De Kampioenen
 Lijst van albums van F.C. De Kampioenen